Стегний — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Стегний, Алексей Григорьевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Стегний, Борис Тимофеевич (род. 1951) — украинский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор, академик УААН, иностранный член РАСХН и РАН.
 Стегний, Василий Николаевич (род. 1942) — российский социолог, профессор ПНИПУ.
 Стегний, Владимир Николаевич (род. 1946) — российский учёный, профессор кафедры цитологии и генетики Томского госуниверситета.
 Стегний, Кирилл Владимирович (род. 1972) — российский хирург, специалист в области малоинвазивной хирургии, член-корреспондент РАН (2016).
 Стегний, Пётр Владимирович (род. 1945) — советский и российский дипломат, историк.
 Примечания